Territórios do Norte pode referir-se a várias localizações geográficas:

 Territórios do Norte, um termo usado pelos japoneses referindo-se ao território disputado com a Rússia. Ver Ilhas Curilas.
 Nome histórico de Gana, um antigo protetorado do império britânico, dividido em regiões Norte, Upper East e Upper West Regiões da moderna Gana. 

Pode referir-se informalmente:
 Territórios do Norte do Canadá, o Território Yukon, Territórios do Noroeste, e Nunavut.
 Territórios do Norte de Israel, o Distrito do Norte e os Montes Golã.

Ver também
 Territórios do Noroeste, Canadá.
 Território do Norte (Austrália), um  território Australiano.
 Norte (subdivisão de país) para ver outros tipos.

Desambiguações de topônimos